Lorenzetti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), pintor de la Escuela sienesa, hermano de Pietro Lorenzetti.
Enrico Lorenzetti (1911-1989), corredor italiano de mototociclismo que fue campeón del mundo de 250 cc en 1952.
Ricardo Lorenzetti (1955-), juez argentino.
Pietro Lorenzetti (1280-1348), pintor de la Escuela sienesa, hermano de Ambrogio Lorenzetti.
Gustavo Lorenzetti (1985-), es un futbolista argentino.